

Turniej główny

Zawodniczki rozstawione 

Yanina Wickmayer, która powinna być rozstawiona z numerem 16 zgłosiła się do turnieju za późno i grała w kwalifikacjach.

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

Australian Open 2010
Australian Open – gra pojedyncza kobiet